En Dog és un robot que forma part de la sèrie de videojocs Half-Life. Va ser construït vint anys abans dels esdeveniments de Half-Life 2 pel doctor Eli Vance per protegir la seva filla Alyx. En ser creat, en Dog, era molt més petit, però Alyx li ha anat afegit noves peces per millorar-lo i ara fa més de tres metres d'alçada.

Com si fos un veritable gos, en Dog és conegut per ser el company de joc però també el protector d'Alyx Vance. En Dog no parla verdaderament però pot emetre sons per indicar el seu humor. El seu cos és compost essencialment de trossos de ferralla, de maquinària hidràulica i de cables. A més, el seu cap sembla una carcassa de Combine (si bé ell no posseeix més que tres alerons mentre que els escàners en tenen de manera normal quatre).

Personatges de Half-Life
Robots de ficció